Stanisław Jastrzębski ps. Stary, Vanagas (1894–1967) – działacz komunistyczny
 Stanisław I Jastrzębski (ur. 5 kwietnia 1892) – kapitan intendent Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław II Jastrzębski (ur. 1 września 1895) – kapitan intendent Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Jastrzębski (1941–2014) – polski pedagog, animator Teatru Słowa pod Krzyżem
 Stanisław Jastrzębski ps. Kopeć (1920–2000) – żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego, inżynier, kawaler Virtuti Militari

Przypisy